Otatea är ett släkte av gräs. Otatea ingår i familjen gräs.  Namnet kommer från det aztekiska  (nahuatl) ordet otlatl.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
Otatea